Ragazze da marito (Women Men Marry) – film del 1922 diretto da Edward Dillon
Ragazze da marito (Leányvásár) –  del 1941 film diretto da Félix Podmaniczky
Ragazze da marito – film del 1953 diretto da Eduardo De Filippo